LGD Gaming — профессиональная китайская мультигейминговая киберспортивная организация, имеющая составы в Dota 2, League of Legends и Counter-Strike: Global Offensive

История

DotA и Dota 2 
Первоначальный состав команды выступал под тегом For The Dream, после выигрыша турнира SMM 2009 они были подписаны организацией LGD.

В ходе китайского решафла 2011 года команда потеряла многих игроков, которые перешли в Invictus Gaming. В результате перестановок, команда все же смогла найти новый состав, который стал показывать неплохие результаты.

В марте 2012 года LGD.cn стали практиковаться в Dota 2, в результате чего уже в сентябре заняли третье место на The International 2012. Спустя месяц LGD Gaming подписали международный состав, который включал «1437», «MiSeRy», «Pajkatt», «Brax» и «God».

Весной 2013 в LGD.cn были перестановки в составе: «LongDD» заменил «DD» и спустя месяц покинул команду, а последний вернулся обратно. На The International 2013 команда заняла лишь 9-12 место, после чего начались замены в составах. «God» покинул LGD.int и вступил в Virtus.pro, на его место пришел «Black^», вместо «Sylar» в LGD.cn было решено пригласить «xiaotuji». Помимо этого, команду LGD.int покинули «1437», «MiSeRy» и «Pajkatt», в результате чего на WPC ACE League 2013 им пришлось выступать с тремя заменами. После неудачного результата на данном турнире, где они заняли 5-6 место, команда LGD.int распалась.

В феврале 2014 «xiao8» покидает команду и немного позже вступает в NewBee, на его место приходит «Maybe», но спустя месяц его заменит «Icy», в результате чего в составе LGD.cn будет шесть игроков. В марте тренером команды официально становится «820», бывший капитан команды EHOME. В апреле седьмым игроком состава стал «Lin», а чуть позже в этом месяце был создан состав LGD.CDEC, где роль капитана была отдана «Maybe». LGD.cn занимает 5-6 место на The International 2014, после чего, в августе, команду покидают «DD», «Icy» и «Rabbit». Вместо них приходят «Faith», «MMY», «Sylar», «injuly» и «inflame», но уже в следующем месяце из LGD уходят «inflame», «DDC» и «Lin». В октябре было принято решение о роспуске LGD.CDEC, в результате чего этот состав стал выступать под тегом CDEC Gaming.

В марте 2015 «Faith» уходит из команды в Invictus Gaming, несколько дней спустя, в результате трансфера, игроком LGD.cn стал «xiao8». Также в команду вступил «Maybe» и «Mikasa» (в роли тренера).

19 апреля 2018 года LGD вступила в партнерство с французским футбольным гигантом Paris Saint-Germain, новым названием команды становится PSG.LGD. В сезоне 2017—2018 Dota Pro Circuit команда выиграла два Мейджора, благодаря чему обеспечила себе участие в The International 2018, где без особых проблем пробилась в гранд-финал, но проиграла OG со счётом 3:2.

В следующий сезон команда вновь попала на The International 2019 и без особых проблем добралась финала верхней сетки, где уступила OG. В матче за выход в гранд-финал команда проиграла Team Liquid со счётом 2:1, заняв в итоге третье место на чемпионате.

В 2021 году, после годового перерыва в проведении международного турнира, не проиграв ни одного матча, команда считалась фаворитом The International 2021, но в итоге уступила российской Team Spirit в упорном гранд-финале со счётом 3:2.

League of Legends

Dota 2

Состав команды

Достижения

LGD.Forever Young

Достижения

Counter-Strike: Global Offensive

Бывший состав 
  Xi «karl» Wang
  Yi «gas» Ding
  Xiaowen «Sideny» Sun
  Xiyu «k1nchiNs» Yang
  Linxiao «JeXeN» Wang

Примечания 

Киберспорт в Китае
Спортивные организации Китая